Большой Нимныр (Улахан-Ньымньыыр) — река в республике Саха России, правый приток Алдана. Длина — 181 км, площадь бассейна — 4860 км². 

Образуется слиянием рек Хангас-Нимгеркан и Унга-Нимгеркан на окончании хребта Западные Янги Алданского нагорья. На правом берегу — одноимённый посёлок Алданского района, ниже которого реку пересекает Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. По данным наблюдений с 1948 по 1994 год среднегодовой расход воды в районе посёлка (113 км от устья) составляет 24,81 м³/с. Одна из самых сложных рек Якутии для спортивного сплава.

Притоки 
(расстояние от устья)
 51 км: река Томмот (пр)
 54 км: река Хардогас (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Лена, речной подбассейн реки — Алдан, водохозяйственный участок реки — Алдан от истока до в/п г. Томмот.

Код объекта в государственном водном реестре — 18030600112117300001940.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Алдана
Реки Алданского района
Реки Нерюнгринского района